Het provinciedistrict Bergen, dat deel uitmaakt van het gelijknamige arrondissement Bergen in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Bergen.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Bergen omvat enkel de gemeente Bergen.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 4 van de 11 zetels van het kiesarrondissement Bergen toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Bergen
 (*)1985: PW (0,74%) / 1987: POS (0,59%) /  1991: POS (0,44%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Bergen
Politiek in Bergen (België)